Sandra steht für:

 Sandra, weiblicher Vorname
 (1760) Sandra, Asteroid
 Sandra (Sängerin), deutsch-französische Popsängerin
 Sandra (Orang-Utan), gerichtlich freigelassener Menschenaffe
 Sandra (1924), Spielfilm von 1924 von Arthur H. Sawyer
 Sandra (1965), Spielfilm von 1965 von Luchino Visconti
 SiSoftware Sandra und Sandra Lite, Diagnose- und Benchmark-Software
 Rozen voor Sandra  (1970, französische Fassung als Une rose pour Sandra, 1972), Lied von Jimmy Frey

Sandra ist der Familienname folgender Personen:
 Cisse Sandra (* 2003), belgischer Fußballspieler
 Pat Sandra, belgischer analytischer Chemiker

Siehe auch:
 Șandra
 Santra
 Sandras